

Фамилия 

 Лаудон (фамилия)

Топоним 
 Лаудон (Нью-Гэмпшир)
 Лаудон (Теннесси)
 Лауден — округ в штате Теннесси
 Лауден — округ в штате Виргиния

См. также 
 Дворец Лаудона () в Вене, Австрия